Visva Nathan Krishnan (1959. január 21.–) szingapúri nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója lett. Az aktív nemzeti partbíráskodást 2004-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Szingapúri labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1966-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 
2004-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. A Dánia–Szenegál mérkőzésen Székely Ferenc volt az első számú asszisztense. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Sportvezetőként  
Dél-Afrika rendezte a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit, ahol az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) felkérésére az ázsiai játékvezetők kísérőjeként tevékenykedett.

Források 

Szingapúri labdarúgó-játékvezetők
1959-ben született személyek
Élő személyek